Inness ist der Familienname folgender Personen:

 George Inness (1825–1894), amerikanischer tonalistischer Maler
 Sherrie A. Inness (* 1965), Anglistin

Siehe auch:
 Innes